WGS steht als Abkürzung für:

 Departement Wirtschaft, Gesundheit, Soziale Arbeit, ehemals eines der sechs Departemente der Berner Fachhochschule
 Walter-Gropius-Schule, erste Gesamtschule der Bundesrepublik Deutschland
 Wassergas-Shift-Reaktion, chemisches Verfahren zur Änderung der Zusammensetzung von Synthesegas
 Wideband Global SATCOM, militärisches Satellitenkommunikationssystem 
 Wohnbaugenossenschaft Glück Auf Süd, Wohnbaugenossenschaft in Dresden
 World Geodetic System, geodätische Referenzsystem 
 WGS (Sender), USA

WGS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Gostyniński in der Woiwodschaft Masowien

WGS